Piso
Guilherme Piso — médico de uma expedição no Brasil de Maurício de Nassau
11240 Piso — um asteroide